Oudaïas (tribu) sont une puissante tribu du désert issue des Banu Maqil. La tribu est l'une des trois « Reha » du Guich des Oudaïas.
 Guich des Oudaïas est une des composantes majeures de l'armée du Maroc, entre les  et . Ils se divisent en trois « Reha ».